Eugen von Keyserling
Alexander von Keyserling
Hermann Graf Keyserling

Desambiguação